Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Noailles » :
 Infanterie
 Le régiment de Noailles (1691-1704)
 Le régiment de Noailles (1696-1696)
 Le régiment de Noailles (1734-1744)

 Cavalerie
 Le régiment de Noailles cavalerie

Homonymie d'unités militaires